

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Collegamenti esterni 
  Kim Jong-pil su KFA 

Calciatori della Nazionale sudcoreana